Шохрух Хамдамов (; 5 октябрь 1995) — узбекский актёр.

Шохрух Хамдамов начал свою карьеру в искусстве в 2011 году. Хамдамов стал известен в 2016 году благодаря фильму «Иснод» и клипу «Онам» Сардара Рахимхана.

Биография 
Шохрух Хамдамов родился 31 июля 1995 года в Фергане, Узбекистан. Он живёт в Ташкенте с тех пор, как его родители переехали в Ташкент, когда он был ребёнком. Хамдамов учился в школе N152 в Ташкенте. После окончания средней школы, в 2011 году поступил в Художественное училище, а после его окончания в 2014 году начал работать в Театре «Дийдор» в качестве театрального актёра. В 2015 году Хамдамов отправился в Индию, где прошёл 6-месячный курс актёрского мастерства в учебном центре Anupam Kher. В 2018 году учился в Государственном институте искусства и культуры Узбекистана.

Шахрух Хамдамов начал свою творческую деятельность в 2011 году. Он начал работать актёром в 2014 году. В этом году выйдет фильм под названием «Хлопковая работа». В 2015 году он сыграл одну из главных ролей в фильме под названием «Зурриёд», и эта роль не принесла ожидаемого Хамдамовым успеха. В этом году сериал под названием «Саодат» будет набирать обороты. В 2016 году Хамдамов снялся в фильме «Иснод» производства «Узбекфильм», который принёс Хамдамову большую известность. В 2016 году Хамдамов начал сниматься в сериале «За добродетелью». В 2017 году Хамдамов появится в клипе певца Сардара Рахимхана «Онам», который принёс Хамдамову большую известность: в 2018 году Хамдамов снялся в фильмах «Темур», «Мафтюнингман», «За миром» и «Полёт», эти фильмы принесли ему хорошую известность. В 2019 году Хамдамов приступит к работе над фильмом «Будь мой», который будет тепло встречен кинозрителями. В 2020 году Хамдамов появится в фильмах «Ой Шуласи» и «Узбекча Ажрашиш», эти фильмы раскроют неизведанные стороны Хамдамова. 2021 год был очень удачным для Хаддамова, он наберёт обороты в фильмах «Токкликка шохлик», «Чары жизни» и «Свадьба на один день». Кроме того, большую известность Хамдамову принесла роль Шахруха в нескольких сериалах, а именно «Охотник за удачей». Кроме того, набирает обороты «Тухмат» и несколько рекламных роликов и сериалов.

Шахруху Хамдамову запретили сниматься в неофициальных фильмах государственной организацией «Узбекфильм» в 2022 году. Хамдамов вызвал много споров после публикации видео в своём Instagram и был снят с запрета.

Личная жизнь 
Его отец Хамдамов Бахадыр Азамович был архитектором, но умер в 2003 году, когда Шахруху Хамдамову было 7 лет. Его мать Хамдамова Санобар — стоматолог. У него есть брат и сестра. Шохрух Хамдамов в настоящее время не женат.

Награды и номинации 
 Лучший актёр 2017 года от MY5
 В 2018 году получил награду «Лучший молодой актёр года» в Узбекистане.
 Самый красивый актёр 2020 года

Фильмография 
Ниже в хронологическом порядке-упорядоченный список фильмов в которых Шохрух Хамдамов появился.

Телесериалы

Озвучивание фильмов 
 2015 Красавица и Чудовище
 2017 Темур — Темур
 2019 Любовь Мерьем- Саваш Саргун
 2021 Я — Джалолиддин — Жожи

Клип

Примечания

Ссылки 
 
 Шохрух Хамдамов Kinopoisk
 

Узбекские киноактёры-мужчины
Узбекские актёры XXI века